

Lugares 

Savu, também chamada Sabu, uma ilha da Indonésia oriental.

Pessoas 
Sabu (hacker) estadunidense.

Terry Brunk, lutador de pantomima estadunidense, conhecido como "Sabu".

Cultura geral 
Sabu to Ichi Torimono Hikae, mangá japonês.